Steve Kemp (1954) – giocatore di baseball statunitense
 Steve Kemp (1961) – minatore inglese
 Steve Kemp (1978) – musicista inglese